William Hamilton este o combinație frecventă de prenume și nume de familie din onomastica engleză, irlandeză și scoțiană, respectiv în cea a țărilor foste sau actuale membre ale Imperiului britanic sau ale Commonwealth-ului britanic, care se poate referi la unul sau mai mulți din următorii

Europeni 
 William Hamilton (Lord Chancellor), (decedat în 1307) Lord Cancelar al Angliei
 William Hamilton, 2nd Duke of Hamilton (1616 – 1651), nobil scoțian 
 Sir William Hamilton, 1st Baronet (1627 – circa 1680)
 William Hamilton (poet) (1665 - 1751), poet Scoțiascoțian
 William Hamilton (educator) (1669 - 1732), decan al Universităţii din Edinburgh
 William Hamilton (Jacobite poet) (1704 - 1754), poet scoțian ascociat cu Mişcarea iacobină de restaurație
 William Gerard Hamilton (1729 – 1796), om de stat englez
 Sir William Hamilton (diplomat) (1730 - 1803), diplomat scoțian, soțul Emmei Hamilton
 William Hamilton (pictor) (1751 - 1801), pictor englez
 William Richard Hamilton (1777 - 1859), călător englez
 William Hamilton (botanist) (1783 - 1856), botanist și naturalist
 Sir William Hamilton, 9th Baronet (1788 - 1856), metafizician scoțian
 Sir William Rowan Hamilton (1805 - 1865), matematician, fizician și astronom irlandez
 William Hamilton, 11th Duke of Hamilton (1811 – 1863), nobil scoțian
 William Hamilton (criminal), individ care a încercat să o asasineze pe Regina Victoria a Angliei în 1849

Nord americani

Alții 
 Bill Hamilton (inginer), inginer și inventator din Noua Zeelandă
 Bill Hamilton (rugby), rugbist australian
 William Hamilton Gibson (1850 – 1896), autor, ilustrator și naturalist american